Regény
 Mario és a varázsló (Mario und der Zauberer) (1930) Thomas Mann regénye
Színmű
 Mario és a varázsló, a Thália színház előadása (rend.: Kazimir Károly, 1967)
 Mario és a varázsló, a Madách színház előadása (rend.: Kolos István, 1996)
 Mario és a varázsló, a Szegedi Pinceszínház előadása (rend.: Kancsár József, 2006)
 Mario és a varázsló, a Kolibri színház előadása (rend.: Bagossy László, 2012)
 Mario és a varázsló, a Spirit színház előadása (rend.: Gulyás Dénes, 2020)
Film
 Mario és a varázsló (Mário a kúzelník), csehszlovák tv-film (1976)
 Mario és a varázsló, magyar televíziós operafilm (1986)
 Mario és a varázsló (Mario und der Zauberer), osztrák–francia–német film (1994)
Zene
 Mario és a varázsló, Láng István balettje (1964)
 Mario és a varázsló, Vajda János operája (1988)
 Mario és a varázsló (Mario and the Magician), Harry Somers operája (1988)
 Mario és a varázsló (Mario and the Magician), Francis Thorne operája (1994)